Pinta, signifiant « peinte » en espagnol, peut faire référence à :
 La Pinta, une des deux caravelles avec la Nina, accompagnant la caraque Santa Maria de la première expédition de Christophe Colomb ;
 Christophe La Pinta (né en 1968), compositeur français ;
 Henri Pinta (1856-1944), peintre français ;
 Marc Pinta (né au ), constructeur naval français ;
 Pinta, une des îles de l'archipel des Galapagos ;
 Pinta, une maladie de la peau endémique au Mexique ;
 Neozimiris pinta, une espèce d'araignée ;
 Pinta (logiciel), un logiciel open-source de retouche d'image.

Homonymie de patronyme